Паоло Сприано (, 8 ноября 1925 — 26 сентября 1988) — заслуженный итальянский историк, участник движения Сопротивления в стране (сражался в партизанской бригаде либерально-социалистической партии «Справедливость и свобода»), член ЦК Итальянской коммунистической партии и профессор Римского университета Ла Сапиенца.

Книги 

 Il salario in Italia, con Luca Pavolini, Editori riuniti, Roma 1957.
 Socialismo e classe operaia a Torino dal 1892 al 1913, Einaudi, Torino 1958.
 Storia di Torino operaia e socialista: da De Amicis a Gramsci, Einaudi, Torino 1958.
 Torino operaia nella grande guerra, (1914-1918), Einaudi, Torino 1960.
 L'occupazione delle fabbriche. Settembre 1920, Einaudi, Torino 1964.
 Gramsci e l'Ordine nuovo, Einaudi, Torino 1965.
 Storia del Partito Comunista Italiano, I, Da Bordiga a Gramsci, Einaudi, Torino 1967.
 Storia del Partito Comunista Italiano, II, Gli anni della clandestinità, Einaudi, Torino 1969.
 Storia del Partito Comunista Italiano, III, I fronti popolari, Stalin, la guerra, Einaudi, Torino 1970.
 L'Ordine Nuovo e i consigli di fabbrica, Einaudi, Torino 1971.
 Storia del Partito Comunista Italiano, IV, La fine del fascismo. Dalla riscossa operaia alla lotta armata, Einaudi, Torino 1973.
 Storia del Partito Comunista Italiano, V, La resistenza, Togliatti e il partito nuovo, Einaudi, Torino 1975.
 La politica del partito comunista italiano dalla resistenza alla repubblica, Giuffré, Milano 1975.
 Gramsci e Gobetti. Introduzione alla vita e alle opere, Einaudi, Torino 1977.
 Gramsci in carcere e il partito, Editori riuniti, Roma 1977.
 Sulla rivoluzione italiana, Einaudi, Torino 1978.
 Intervista sulla storia del PCI, Laterza, Roma-Bari 1979.
 Il compagno Ercoli. Togliatti segretario dell'Internazionale, Editori riuniti, Roma 1980.
 I comunisti europei e Stalin, Einaudi, Torino 1983.
 Le passioni di un decennio. 1946-1956, Garzanti, Milano 1986.
 L'ultima ricerca di Paolo Spriano. Dagli archivi dell'URSS i documenti segreti per salvare Antonio Gramsci, l'Unità, Roma 1988.

Революционеры Италии
Коммунисты Италии
Члены Итальянской коммунистической партии
Журналисты Италии
Историки Италии
Историки-марксисты
Историки рабочего движения